Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2017

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2015 року був Новак Джокович, Сербія.  Він програв у другому колі Денису Істоміну з Кахахстану. Турнір виграв швейцарець Роджер Федерер, що стало його 18-им титулом у турнірах Великого шолома.  

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов та Ілля Марченко. У першому колі Ілля програв Енді Маррі, а Долгополов виграв у Борни Чорича. У другому колі Долгополов поступився Гаелю Монфісу.

Сіяні гравці 

 Енді Маррі (4 коло)
 Новак Джокович (2 коло)
 Мілош Раонич (чвертьфінал)
 Стан Вавринка (півфінал)
 Нісікорі Кей (4 коло)
 Гаель Монфіс (4 коло)
 Марін Чилич  (2 коло)
 Домінік Тім (4 коло)
 Рафаель Надаль (фінал)
 Томаш Бердих  (3 коло)
 Давид Гоффен (чвертьфінал)
 Жо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
 Роберто Баутіста Агут (4 коло)
 Нік Кирйос  (2 коло)
 Григор Дімітров (півфінал)
 Люка Пуй (1 коло)

<ol start=17>
 '''Роджер Федерер  (чемпіон)
 Рішар Гаске  ''(3 коло)
 Джон Ізнер  ''(2 коло)
 Іво Карлович  ''(3 коло)
 Давид Феррер ''(3 коло)
 Пабло Куевас ''(1 коло)
 Джек Сок  ''(3 коло)
 Александер Зверєв ''(3 коло) 
 Жиль Сімон ''(3 коло)
 Альберт Рамос-Віньолас ''(1 коло)
 Бернард Томич  ''(3 коло)
 Фелісіано Лопес  ''(1 коло)
 Віктор Троїцький  ''(3 коло)
 Пабло Карреньо Буста ''(3 коло)
 Сем Кверрі  ''(3 коло)
 Філіпп Кольшрайбер ''(4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1 
{{Теніс16 5
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Е Маррі
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Марченко
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Рубльов
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= ЄХ Лу
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=60
| RD1-score04-4=3
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А де Мінор
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=77
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Г Мельцер
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=62
| RD1-score06-5=1

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К Аліс
| RD1-score07-1=712
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= С Кверрі
| RD1-score08-1=610
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Дж Ізнер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=65
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Кравчук
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=77
| RD1-score10-4=1
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Зверєв
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Жазірі
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Ґ Соеда
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= О Бублик
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= Л Пуй
| RD1-score16-1=0
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=4
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Е Маррі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Рубльов
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=1
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= С Кверрі
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= Дж Ізнер
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=4
| RD2-score05-4=67
| RD2-score05-5=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Зверєв
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=79
| RD2-score06-5=9

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Жазірі
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= О Бублик
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=31
| RD3-team02= С Кверрі
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М Зверєв
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= М Жазірі
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=0
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1= 5
| RD4-score01-2= 7
| RD4-score01-3= 2
| RD4-score01-4= 4
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= М Зверєв
| RD4-score02-1= 6
| RD4-score02-2= 5
| RD4-score02-3= 6
| RD4-score02-4= '''6
| RD4-score02-5= 
}}

Секція 2

Секція 3 
{{Теніс16 5
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= С Вавринка
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=4
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Кліжан
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф Дельбоніс
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Джонсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Дж Дакворт
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=77
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П Лоренці
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=64
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д Джумгур
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= В Троїцький
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=2
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= П Куевас
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=0
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Дарсіс
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= С Грот
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= ПМ Матьє
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=5
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Сеппі
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=63
| RD1-score14-4=7
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Г Еліас
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= Н Кирйос
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= С Вавринка
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Джонсон
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П Лоренці
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=63
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=3
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= В Троїцький
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Дарсіс
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Сеппі
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=61
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=10
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= Н Кирйос
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=8

| RD3-seed01=4
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=79
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=29
| RD3-team02= В Троїцький
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=67
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Дарсіс
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=61
| RD3-score03-4=62
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= А Сеппі
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=77
| RD3-score04-4=77
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Секція 4 
{{Теніс16 5
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Ж-В Тсонга
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=65
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т Монтейро
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=77
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д Лайович
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Робер
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Хачанов
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=711
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Маннаріно
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=69
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П-Ю Ербер
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Дж Сок
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Б Томич
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т Беллуччі
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=0
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Бедене
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ф Баньїс
| RD1-score13-1=68
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д Еванс
| RD1-score14-1=710
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=PR
| RD1-team15= Є Янович
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=2
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= М Чилич
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Ж-В Тсонга
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д Лайович
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Хачанов
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Дж Сок
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= Б Томич
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=4
| RD2-score05-4=77
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=65
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д Еванс
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= М Чилич
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4=3
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=12
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=68
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= Дж Сок
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=710
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=27
| RD3-team03= Б Томич
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3=63
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Д Еванс| RD3-score04-1=7| RD3-score04-2=77| RD3-score04-3=77'''
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=12
| RD4-team01=

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2017 у тенісі